Storhertug Henri af Luxembourg (Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume; født 16. april 1955) er storhertug af  Luxembourg siden 7. oktober 2000.

Han er søn storhertug Jean af Luxembourg og storhertuginde Joséphine-Charlotte. Han efterfulgte sin far som storhertug ved dennes abdikation i år 2000.

Storhertug Henri tilhører fyrstehuset Bourbon. Han er fætter til Kong Philippe af Belgien.

Biografi 

Henri blev født den 16. april 1955 på Betzdorf Slot i det østlige Luxembourg som det andet barn og ældste søn af storhertug Jean af Luxembourg og storhertuginde Joséphine-Charlotte (født prinsesse Joséphine-Charlotte af Belgien). Hans fars forældre var storhertuginde Charlotte af Luxembourg og prins Felix af Bourbon-Parma, mens hans mors forældre var kong Leopold 3. af Belgien og prinsesse Astrid af Sverige. Hans faddere var fyrst Albert af Liège, den senere kong Albert 2. af Belgien (hans morbror), og Marie Gabrielle lensgrevinde Holstein-Ledreborg (hans faster).

Han har fire søskende, en storesøster, prinsesse Marie-Astrid, og tre yngre søskende: prins Jean, prinsesse Margaretha og prins Guillaume.

Storhertuginde Charlotte abdicerede den 12. november 1964, da Henri var 9 år gammel. Henris far besteg tronen som storhertug, mens Henri selv blev arvestorhertug.

Henri blev selv storhertug, da hans far abdicerede i år 2000.

Ægteskab og børn 
Henri blev gift 14. februar 1981 med den cubanskfødte Maria Teresa Mestre y Batista-Falla. Parret har fem børn:
 Guillaume af Luxembourg (11. november 1981) – Arvestorhertug siden 2000.
 Félix af Luxembourg (3. juni 1984)
 Louis af Luxembourg (3. august 1986) – gift 2006 med Tessy Antony og har 2 børn.
 Alexandra af Luxembourg (16. februar 1991)
 Sébastien af Luxembourg (16. april 1992)

Anetavle

Dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (2003)
 : Kommandør af Storkorset med kæde af Trestjerneordenen ((Le.S.1*.)  (4. december 2006).
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (2011)

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Henri af Luxembourg
Storhertuger af Luxembourg
Riddere af Serafimerordenen
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden